Бомон може да се односи на:

 Бомон (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Бомон (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бомон (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бомон (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Бомон (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Бомон (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бомон (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Бомон (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел
 Бомон (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бомон"